Thiago "Bodão" Perpetuo (São Paulo, ) é um lutador de MMA brasileiro que luta na categoria dos pesos médios e já competiu em eventos como o Jungle Fight e Bitetti Combat. Bodão é um competidor de MMA oficial desde 2009.

Carreira no MMA

Biografia
Bodão começou sua carreira amadora no Muay Thai, mas ainda na infância descobriu que sofria de um câncer no ombro que quase o tiraria do esporte. Bodão é considerado um exemplo de determinação por ter superado dificuldades de saúde que o impediam de prosseguir sua carreira de lutador.

Início de Carreira
Sua carreira profissional começou na promoção do TLF - Tan Lan Fight 9, onde ganhou sua luta de abertura por nocaute. A luta seguida foi vencida por finalização Mata-Leão.

Lutou mais duas vezes, garantindo uma vitória por nocaute via socos e teve então a sua primeira derrota por finalização.

The Ultimate Fighter
Bodão foi um dos 32 escolhidos para as eliminatórias do programa The Ultimate Fighter: Brasil. Ele passou para as fases semi-finais dos pesos médios do TUF Brasil, após vencer Francisco "Massaranduba" Trinaldo. Na semi-final, Bodão foi nocauteado por Cézar Mutante após levar um chute na cabeça e desmaiar no octógono.

Bodão e Massaranduba receberam cada um o prêmio de 45 mil reais por sua luta nas quartas-de-final, considerado o melhor combate da temporada do programa.

Ultimate Fighting Championship

Bodão fez sua estréia no UFC em 23 de junho de 2012 no UFC 147 contra Leonardo Mafra, e venceu a luta por Nocaute Técnico no terceiro round.

Bodão enfrentou o russo estreante no UFC Omari Akhmedov em 9 de novembro de 2013 no UFC Fight Night: Belfort vs. Henderson II. Ele foi nocauteado no primeiro round.

Bodão enfrentou o estadunidense Kenny Robertson em 23 de março de 2014 no UFC Fight Night: Shogun vs. Henderson II em Natal, Rio Grande do Norte. Foi sua estreia na categoria dos meio médios, porém Bodão foi finalizado no primeiro round.

Cartel no MMA 

|-
|Derrota
|align=center|9-3-1
| Kenny Robertson
|Finalização (mata leão)
|UFC Fight Night: Shogun vs. Henderson II
|23/03/2014
|align=center|1
|align=center|1:45
| Natal
|
|-
|Derrota
|align=center|9-2-1
| Omari Akhmedov	
|Nocaute (socos)
|UFC Fight Night: Belfort vs. Henderson II
|09/11/2013
|align=center|1
|align=center|3:31
| Goiânia
|
|-
|Vitória
|align=center|9-1-1
| Leonardo Mafra
|Nocaute Técnico (socos)
|UFC 147: Silva vs. Frankin II
|23/07/2012
|align=center|3
|align=center|0:41
| Belo Horizonte
|
|-
|Vitória
|align=center|8–1-1
| Edgar Castaldelli Filho
|Nocaute Técnico (socos)
| Max Fight 9
|16/07/2011
|align=center|3
|align=center|3:10
| São Paulo
|
|-
|Vitória
|align=center|7–1-1
| Willian Santos
|Decisão (unânime)
| Jungle Fight 26
|02/04/2011
|align=center|3
|align=center|5:00
| São Paulo
|
|-
|Vitória
|align=center|6–1-1
| Thiago Tenorio
|Nocaute Técnico (socos)
| Conquest Fighting Championships
|20/11/2010
|align=center|2
|align=center|N/A
| Rio de Janeiro
|
|-
|Vitória
|align=center|5-1-1
| Luiz Matoso
|Nocaute Técnico (socos)
| Jungle Fight 20
|19/02/2011
|align=center|3
|align=center|2:12
| Vila Velha
|
|-
|align='center' style="background: #c5d2ea"|Empate
|align=center|4–1-1
| Luiz Matoso
|Empate
| Jungle Fight 19 - Warriors
|22/05/2010
|align=center|3
|align=center|5:00
| Rio de Janeiro
|
|-
|Vitória
|align='center'|4–1
| Rafael Navas
|Nocaute Técnico (Socos)
| Iron Fight Championship 1
|19/12/2009
|align=center|2
|align=center|3:53
| São Caetano do Sul
|
|-
|Derrota
|align=center|3-1
| Danilo Pereira
|Finalização (mata leão)
| Full Fight 2
|24/10/2009
|align=center|3
|align=center|4:46
| São Paulo
|
|-
|Vitória
|align=center|3–0
| Fernando Silva
|Nocaute Técnico (socos)
| Real Fight 7
|03/10/2009
|align=center|1
|align=center|3:20
| São José dos Campos
|
|-
|Vitória
|align=center|2–0
| Alvaro Salles
|Finalização (mata leão)
| Tan Lan Fight 9
|18/04/2009
|align=center|1
|align=center|0:59
| São Caetano do Sul
|
|-
|Vitória
|align=center|1–0
| Deschanael
|Nocaute (soco)
| Tan Lan Fight 9
|18/04/2009
|align=center|1
|align=center|0:23
| São Caetano do Sul
|
|-
|}

Naturais da cidade de São Paulo
Lutadores de MMA de São Paulo